Ваље Нуево има више значења:

 Ваље Нуево (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ваље Нуево (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ваље Нуево (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваље Нуево (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ваље Нуево (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику